ROH Women’s World Championship – tytuł mistrzowski kobiet utworzony przez amerykańską federację wrestlingu Ring of Honor (ROH), siostrzaną firmę All Elite Wrestling (AEW).

Tytuł mistrzowski został zaprezentowany 11 lipca 2021 na gali Best in the World, zastępując tym samym, wycofane 1 stycznia 2020, Women of Honor World Championship. Pierwszą mistrzynię wyłonił 15-osobowy turniej eliminacyjny. W finale zawodów, rozegranego na gali Death Before Dishonor XVIII, Rok-C pokonała Mirandę Alize.

Historia 
1 stycznia 2020 Women of Honor World Championship zostało zdezaktywowane, gdy Ring of Honor pozbawił ostatnią mistrzynię, Kelly Klein, tytułu mistrzowskiego i nie przedłużył z nią kontraktu zawodniczego. Rozpoczęcie nowego turnieju mającego wyłonić pierwszą ROH Women’s World Championkę zostało zaplanowane na 24 kwietnia tego roku podczas gali Quest for Gold. W związku z pandemią Covid-19 ROH odłożył organizację zawodów na późniejszy czas.

Na ROH 19th Anniversary Show (26 marca 2021) członkini zarządu federacji – Maria Kanellis-Bennett ogłosiła turniej, aby wyłonić pierwszą ROH Women’s World Championkę. Na gali Best in the World (11 lipca 2021) federacja ujawniła drabinkę turnieju i zaprezentowała pas mistrzowski.

Drabinka turnieju

Panowania

Uwagi

Przypisy 

Ring of Honor
Tytuły mistrzowskie w wrestlingu